Paul Wild (astronom), švicarski astronom 
John Paul Wild , australski znanstvenik, izumitelj InterScana, mikrovalnog sustava slijetanja, radioastronom, solarni fizičar
Opservatorij Paula Wilda, radioastronomska postrojenja
Paul Wild (ragbijaš)